

Нью-Ейтенз — селище, штат Іллінойс
 Нью-Ейтенз — селище, штат Огайо